Yxsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yxsjö, sjö i Falkenbergs kommun,  (30,3 ha)
Yxsjön, Härryda kommun, sjö i Härryda kommun,  (1,06 km²)
Yxsjön (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (91,4 ha)
Yxsjön (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (61,5 ha)
Yxsjöberg ligger vid denna sjö, 
Yxsjön, Bollnäs kommun, sjö i Bollnäs kommun,  (25,3 ha)
Yxsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (83,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn